Cleland ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Cleland (* 1961), US-amerikanischer Physiker

 Max Cleland (1942–2021), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Erskine Cleland (1892–1971), US-amerikanischer Botaniker
 Tammy Cleland (* 1975), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 William Paton Cleland (1912–2005), australischer Chirurg und Erfinder

Siehe auch:

 Clelland